Деркачи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Деркачи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.

Россия 
 Деркачи — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.
 Деркачи — бывший хутор в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.

Украина 
 Деркачи — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Деркачи — село в Лебединском районе Сумской области.
 Деркачи — бывшее село в Богодуховском районе Харьковской области, присоединено к селу Марьино в 1999 году.
 Деркачи — бывшее село в Харьковской области, ныне город Дергачи.
 Деркачи — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.

См. также